Уравнение Тафеля показывает взаимоотношение скорости электрохимической реакции и перенапряжения. Описываемая уравнением зависимость была сначала обнаружена экспериментально, и лишь потом выведена теоретически.

Для одного электрода уравнение может быть записано в виде:

где
  — перенапряжение, В
  — коэффициент Тафеля, В
  — плотность тока, A/м²
  — , A/м².

Электрохимия
Химические законы и уравнения